

Austria 
 Glashütten - dzielnica dolnoaustriackiej gminy Alland
 Glashütten - gmina katastralna w gminie Lockenhaus, w Burgenlandzie
 Glashütten - gmina katastralna w gminie Unterkohlstätten, w Burgenlandzie
 Glashütten - miejscowość w gminie Gressenberg, w Styrii

Niemcy 
 Glashütten – dzielnica gminy Hirzenhain, w kraju związkowym Hesja, w powiecie Wetterau
 Glashütten – gmina w Bawarii, w powiecie Bayreuth 
 Glashütten – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hochtaunus

Szwajcaria 
 Glashütten - dzielnica gminy Murgenthal, w kantonie Aargau

Zobacz też 
 Glashütte